Владимир Дворжачек (; 29 октября 1934, Пардубице, Чехословацкая республика — 28 декабря 1983) — чехословацкий хоккеист, вратарь. Серебряный призёр чемпионата Европы 1960 года.

Биография 
Владимир Дворжачек всю свою хоккейную карьеру провёл в одной команде: «Тесла» (Пардубице). В 1960 году помог команде завоевать бронзовые медали чехословацкого чемпионата. Это были первые медали пардубицкой команды в своей истории. Также защищал ворота сборной Чехословакии на Олимпийских играх 1960 года в Скво-Вэлли. Чехословацкая команда заняла 4 место на турнире, что принесло ей серебряные медали чемпионата Европы. Всего за сборную провёл 4 игры. В 1964 году уступил место в воротах пардубицкого клуба Мирославу Лацки и завершил выступления. Его номер выведен из обращения и свитер Владимира Дворжачека с номером 20 висит под сводом арены в Пардубице.

Примечания

Ссылки 

 Профиль Владимира Дворжачека на www.eliteprospects.com

Хоккейные вратари
Хоккеисты Чехословакии
Игроки сборной Чехословакии по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Пардубице»
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1960 года